Beverly kan syfta på:

 Beverly (musikgrupp) – en noisemusikgrupp från Brooklyn som bildades 2013

Geografi
 Beverly, Kansas
 Beverly, Massachusetts
 Beverly, New Jersey
 Beverly, Ohio
 Beverly, West Virginia

Personer
 Frankie Beverly (1946–), en amerikansk sångare, instrumentalist, låtskrivare och musikproducent, känd som sångare i funk- och soul-bandet Maze
 Beverly Cleary (1916–), en amerikansk barnboksförfattare
 Beverly Fleitz (1930–2014), en amerikansk ambidexter tennisspelare
 Beverly Thomas Galloway (1863–1938), en amerikansk botaniker
 Beverly Sills (1929–2007), en amerikansk operasångerska

Se även
 Beverley (olika betydelser) – flera